Tomatis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred A. Tomatis (1920–2001), französischer HNO-Arzt und Entwickler der Audio-Psycho-Phonologie (APP)
 Andrea Tomatis (* 1978), italienischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 David Tomatis (* 1962), monegassischer Bobsportler, Medienunternehmer, Sportmanager und -funktionär sowie Regierungsbeamter